21. etape af Tour de France 2020 var et 122 km langt linjeløb med start i Mantes-la-Jolie, som endte på Avenue des Champs-Élysées i centrum af Paris den 20. september 2020. Det var sidste etape og afslutningen på løbet siden starten i Nice 29. august.

Sam Bennett fra  vandt sin anden etapesejr, da han i massespurten vandt over den danske verdensmester Mads Pedersen () og Peter Sagan ().

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Officielle hjemmeside 

21
Sport i Paris